Diskeuve ist der Familienname folgender Personen:

 Suzanne Diskeuve, belgische Eiskunstläuferin
 Xavier Diskeuve (* 1962), belgischer Regisseur